Зака́менский райо́н () — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Республики Бурятия Российской Федерации.

Административный центр — город Закаменск.

География 
Закаменский район расположен на юго-западе Бурятии. Граничит на севере — с Тункинским районом республики и со Слюдянским районом Иркутской области, на северо-востоке — с Кабанским, на востоке — с Джидинским районами Бурятии, на юге и западе проходит государственная граница Российской Федерации с Монголией. Протяжённость территории района с запада на восток составляет 286 км, с севера на юг — 148 км.

 Орография 
Большую часть территории района занимают горные хребты — Джидинский, Хамар-Дабан, Хангарульский, Ключевской. Общий перепад высот от 600 до 2623 м над уровнем моря.

 Гидрография 
Территория района полностью относится к Ангаро-Байкальскому бассейновому округу и разделена горными хребтами на несколько изолированных речных бассейнов.

Большая часть площади района занята бассейном реки Джиды, севернее хребта Хамар-Дабан расположены бассейны южных притоков озера Байкал, в основном реки Снежной. В южной и юго-западной частях района, примыкающих к государственной границе с Монголией, находятся северные притоки монгольской части бассейна реки Селенги.

 Климат 
Климат резко континентальный. Характерны продолжительная суровая зима, короткое и жаркое лето, значительные суточные и сезонные колебания температур воздуха. Среднегодовая температура составляет +2,5 градуса Цельсия, средняя норма атмосферных осадков находится в пределах 250—400 мм.

Зима отличается низкими температурами воздуха (до −45…-50 градусов), ветреностью, малым количеством атмосферных осадков, и, соответственно, малой мощностью снежного покрова и малооблачной солнечной погодой.

Наиболее жарким и засушливым временем года является первая половина лета с большим количеством ясных дней и высокой температурой воздуха. Самый жаркий месяц — июль.

Максимальная влажность воздуха наблюдается в июле-августе, резко уменьшается в апреле-мае.

 Растительность 
В связи с большими перепадами высот в Закаменском районе проявлена высотная зональность. На большей части территории развит горно-лесной пояс, преимущественно его горно-таёжная подзона. В долинах — светлохвойные, смешанные и широколиственные леса и степи, в высокогорье северной и северо-западной части района широко распространены заросли кедрового стланика и гольцы.

Чётких границ между высотными поясами нет, поскольку в зависимости от экспозиции склонов могут встречаться совершенно различные растительные сообщества — если на северных склонах преобладают светлохвойные и горно-таёжные леса, то на южных — горные степи.

История 
Закаменский аймак Бурят-Монгольской АССР образован 26 сентября 1927 года.

24 июля 1942 года образован рабочий посёлок Инкур.

29 июля 1959 года центр Закаменского района был перенесён из села Цакир в город Закаменск.

3 марта 1960 года в связи с упразднением Торейского аймака Улекчинский сельсовет передан в Закаменский аймак.

1 февраля 1963 года Закаменский аймак включён в состав Джидинский аймака.

4 марта 1964 года Закаменский аймак выделен из состава Джидинского аймака.

13 января 1965 года рабочий посёлок Инкур из республиканского подчинения передан в Закаменский аймак.

25 ноября 1966 рабочий посёлок Инкур упразднён.

В октябре 1977 года Закаменский аймак Бурятской АССР переименован в Закаменский район.

Население 

Согласно прогнозу Минэкономразвития России, численность населения будет составлять:
 2024 — 24,23 тыс. чел.
 2035 — 21,4 тыс. чел.

 Урбанизация
В городских условиях (город Закаменск) проживают   % населения района.

 Занятость
Трудовые ресурсы составляют около 17 тыс. человек, экономически активная часть населения — более 11 тыс. человек.

 Национальный состав

Национальный состав города Закаменска на 2010 год

Территориальное устройство 
Закаменский район разделён на следующие административно-территориальные единицы: 1 город, 5 сельсоветов и 17 сомонов. 

Муниципальный район на 1 февраля 2023 года включает 22 муниципальных образования, в том числе 1 городское и 22 сельских поселения. Последние соответствуют сельсоветам и сомонам.

Упразднённые 

Законом Республики Бурятия от 7 июля 2015 года упразднено Холтосонское сельское поселение, объединённое с Закаменским поселением.

Законом Республики Бурятия от 26 декабря 2022 года упразднено Нуртинское сельское поселение, объединённое с Закаменским поселением, которое в свою очередь после этого соответствует трём административно-территориальным единицам: собственно городу Закаменску, Нуртинскому сомону и Холтосонскому сельсовету.

Населённые пункты 
В Закаменском районе 27 населённых пунктов.

Достопримечательности 
 Заказник Снежинский — крупнейший заказник на территории Бурятии (площадь — 238,48 тыс. га). Расположен в центральном Хамар-Дабане в бассейне реки Снежной.
 Субутуйские столбы — у подножия Субутуйских столбов на поверхность выходят минеральные воды с целебными свойствами.
 Гора Уран-Душэ — потухший вулкан.
 Лечебные источники в долинах рек Мулистуй и Субутуй.
 Перевал Ундэр Баабай.
 Енгорбойский аршан.
 Гора Сайханай Тапхар.
 Юхта.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сервер органов государственной власти Республики Бурятия. Закаменский муниципальный район
 Туристский путеводитель «Байкал». — М.: издательство VIZA, 2009. стр. 124—127
 Сайт о Закаменском районе